Aniquilamento — conceito em física
Aniquilador (DC Comics) — personagem dos quadrinhos
Annihilator (telefilme) — filme de 1986 dirigido por Michael Chapman

Desambiguações de cinema